L'Ami du peuple (1789), journal français fondé par Jean-Paul Marat, dit « l'Ami du peuple » ;
 L'Ami du peuple (1832-1840), journal bihebdomadaire francophone montréalais ;
 L’Ami du peuple (1848), journal révolutionnaire français sous la direction de François-Vincent Raspail ;
 L'Ami du peuple (1884-1885), journal fondé par Maxime Lisbonne ;
 L'Ami du peuple (1904-1914 et du  au ), hebdomadaire socialiste fondé à Clermont-Ferrand par Alexandre Varenne ;
 L'Ami du peuple (1928-1937), journal fondé par François Coty ;
 L'Ami du peuple (1937-1944), quotidien belge francophone d'extrême droite ;
 L'Ami du peuple (1942-1968), journal hebdomadaire canadien francophone de Sudbury (Ontario).

Voir aussi 
 L'Ami du peuple hebdo / Der Volksfreund (1858-), hebdomadaire catholique publié à Strasbourg, il s’appelle aujourd’hui L'Ami hebdo